Osoby o tym nazwisku:
 Eduard Łatypow – rosyjski biathlonista
 Urał Łatypow – radziecki i białoruski funkcjonariusz KGB, prawnik i polityk